Österrikes landslag i ishockey kan vara:

Österrikes damlandslag i ishockey
Österrikes herrlandslag i ishockey